Reinbold ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Reinbold (1800–1839), deutsche Schriftstellerin
 Georg Reinbold (1885–1946), deutscher Politiker (SPD)
 Gottlieb Reinbold (1892–1985), deutscher Landwirt und Politiker (BCSV, CDU), MdL Baden und Baden-Württemberg

 Ludolf Arnold Heinrich Reinbold (1679/80–1735), deutscher Hofrat, juristischer Amtsvogt, Privatsekretär und Geheimer Kanzleisekretär
 Marco Sven Reinbold (* 1985), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Wolfgang Reinbold (* 1962), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Reinbolt